Азарово — многозначный термин.

Населённые пункты

Россия 
Брянская область
 Азарово — деревня в Почепском районе.

Калужская область
 Азарово — деревня в Жуковском районе.
 Азарово — деревня в Малоярославецком районе.
 Азарово — деревня в Мосальском районе.

Курская область
 Азарово — деревня в Касторенском районе.

Орловская область
 Азарово — деревня в Мценском районе.

Смоленская область
 Азарово — деревня в Кардымовском районе.
 Азарово — деревня в Новодугинском районе.
 Азарово — деревня в Сычёвский районе.

Тверская область
 Азарово — деревня в Бельском районе.
 Азарово — деревня в Приволжском сельском поселении Кимрского района.
 Азарово — деревня в Центральном сельском поселении Кимрского района.
 Азарово — деревня в Ржевском районе.

Другое 
 Азарово — историческое место в Износковском районе Калужской области, до недавнего времени одноимённый населённый пункт, — деревня.
 Азарово — район города Калуги;
 Азарово — железнодорожная станция Московской железной дороги в городском округе Калуга.
 Рублевские имения «Аза́рово» — загородный проект, посёлок в Одинцовском районе Московской области.

См. также 
 Большое Азарово
 Малое Азарово
 Новое Азарово
 Старое Азарово